Fetišismus může označovat:

 Náboženský fetišismus – náboženské uctívání předmětů (fetišů) pro přiřčené magické vlastnosti
 Sexuální fetišismus – erotické zaměření na určité druhy předmětů či na jisté části těla
 Zbožní fetišismus – marxistickými teoriemi definovaný stav společenských vztahů v kapitalistické společnosti, ve kterém jsou tyto vztahy deformovány komoditami

Externí odkazy